

Волынь (Луцк)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря-МАЛС (Луганск)

Звезда-НИБАС (Кировоград)

Карпаты (Львов)

Кремень (Кременчуг)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлург (Запорожье)

Нива (Винница)

Нива (Тернополь)

Николаев

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Таврия (Симферополь)

Торпедо (Запорожье)

ЦСКА-Борисфен (Киев)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1995/1996 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1995/1996 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 1995/1996